WorldCat — крупнейшая в мире библиографическая база данных, насчитывающая свыше 240 млн записей обо всех видах произведений на 470 языках мира. WorldCat основано в 1967 году Фредом Килгуром. База создаётся совместными усилиями более чем 72 тыс. библиотек из 170 стран мира в рамках организации OCLC.

С августа 2006 года стал возможен свободный доступ к поиску по этой БД с веб-страницы worldcat.org.

См. также 
 Электронный каталог
 MARC
 Дублинское ядро

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
  См. также:

Ссылки 
 
 
 
 

Издательское дело
Библиографические справочники и базы данных
Библиотечное дело
Классификаторы
Нормативный контроль
Появились в 1967 году в США